Název Luková nese:
 Luková (okres Ústí nad Orlicí), též Luková u Rudoltic v Čechách – obec v okrese Ústí nad Orlicí

… nebo části obcí:
 Luková (Brodek u Přerova), též Luková u Přerova – ves v obci Brodek u Přerova v okrese Přerov
 Luková (Manětín), též Luková u Manětína – ves spadající pod město Manětín v okrese Plzeň-sever
 Luková (Nepolisy), též Luková nad Cidlinou – ves v obci Nepolisy v okrese Hradec Králové

… nebo také:
 Luková (chata) – horská chata na svahu Chopku v Nízkých Tatrách, Slovensko
 Luková (potok) – přítok říčky Demänovky, Slovensko
 Lukovský potok – přítok Moravské Sázavy, Česko

Externí odkazy